Kovács Anna (?–?) Bakyné, színésznő
 Kovács Anna (1889–1944) Knur Pálné, újságíró, szerkesztő, szociáldemokrata politikus
 Kovács Anna (?) gyártásszervező
 Kovács Anna (1991) válogatott kézilabdázó